Apolo peut faire référence à :
Apolo, un personnage du manga Fly ;
 Apolo, une ville de la province de Franz Tamayo, du département de la Paz en Bolivie ;
 Apolo Anton Ohno, un patineur de vitesse américain médaille d'or olympique ;
 Germán Figueroa, un catcheur portoricain professionnel ;
 Apolo Nsibambi, un homme politique ougandais.

Prénom 
C'est un prénom espagnol masculin.

Personnalités portant ce prénom

Voir aussi 
 Réseau de bus Apolo 7, ou Apolo 7, un réseau local de bus en France.

Prénom masculin
Prénom espagnol